Echoes, Silence, Patience & Grace — шестой студийный альбом американской рок-группы Foo Fighters, выпущенный 25 сентября 2007 года. Альбом продюсировал Гил Нортон, уже работавший с группой над её вторым альбомом, The Colour and the Shape.

Альбом завоевал награду «Грэмми» в 2008 в номинации «Лучший альбом рок-музыки» и номинировался на «Альбом года». Композиция «The Pretender» победила в номинации «Лучшее хард-рок исполнение» и была номинирована на «Запись года».

Список композиций 
 The Pretender — 4:29
 Let It Die — 4:05
 Erase/Replace — 4:13
 Long Road to Ruin — 3:44
 Come Alive — 5:10
 Stranger Things Have Happened — 5:21
 Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running) — 3:41
 Summer’s End — 4:37
 Ballad of the Beaconsfield Miners — 2:32
 Statues — 3:47
 But, Honestly — 4:35
 Home — 4:52
 Once & for All (demo) — 3:47 (дополнительный трек в японском и британском релизах, а также на iTunes)

Позиции в чартах

Синглы в чартах

Примечания 

Альбомы Foo Fighters
Альбомы альтернативного рока
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы пост-гранжа
Альбомы RCA Records